Le terme Route 140 peut désigner plusieurs routes :

 Route 140 au Nouveau-Brunswick, Canada
 Route 140 en Ontario, Canada
 , plusieurs routes aux États-Unis
 Route régionale 140 en Finlande
 Autoroute A140 en France
 Route nationale 140 en France